Biserica Bob se poate referi la:
Biserica Bob din Cluj,
Biserica Bob din Mediaș,
Biserica Bob din Sebeș,
Biserica Bob din Târgu Mureș.